Ženska odbojka je u programu Mediteranskih igara od sedmog izdanja 1975. Najuspješnija je reprezentacija Italije.

Izdanja

Vječna ljestvica 

Odbojka na Mediteranskim igrama